Yorkshire — condado histórico na Inglaterra
 West Yorkshire — condado metropolitano na Inglaterra
 Yorkshire terrier — raça canina

Desambiguações de topônimos